

Geografia
 Tabasco – stato del Messico
 Tabasco –  municipalità dello stato messicano di Zacatecas

Altro
 Tabasco – salsa piccante
 Tabasco – cultivar di peperoncino della specie Capsicum frutescens da cui si ricava la salsa omonima